Gurlt ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Gurlt (1829–1902), deutscher Bergbauingenieur

 Johann Gurlt (1813/14–1839), Fleischergeselle und Raubmörder, letzte öffentlich hingerichtete Person in Berlin